Нижче наведено список 375 муніципалітетів департаменту Сарта.

Сарта

Сарта